Programador puede referirse a:

 Programador, persona que se dedica a la programación.
 Programador (dispositivo), aparato utilizado para transferir código de ordenadores a circuitos integrados.
 Programadora, empresa que arrienda espacios televisivos para programar y producir contenidos en Silao 
.
 Programador horario, dispositivo doméstico que permite encender y apagar aparatos eléctricos en determinadas franjas horarias.